Броварский — фамилия; имеет женскую форму Броварская.
 Броварский, Лев Рудольфович (1948—2009) — советский футболист, украинский тренер. 

 Броварская, Зинаида Ивановна (1916—2005) — советская и белорусская актриса, режиссёр, педагог.

Топоним 
 Броварский район — административная единица на северо-востоке Киевской области Украины.